Галкинский сельсовет

Владимирская область 
 Галкинский сельсовет Вязниковского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Волгоградская область 
 Галкинский сельсовет Камышинского района

Калужская область 
 Галкинский сельсовет Дзержинского района (упразднён в 2010 году)

Курганская область 
 Галкинский сельсовет Шумихинского района (упразднён в 2020 году)

Нижегородская область 
 Галкинский сельсовет Ветлужского района (упразднён в 2009 году)

Свердловская область 
 Галкинский сельсовет Камышловского района (упразднён в 2017 году)

Томская область 
 Галкинский сельсовет Бакчарского района (упразднён в первой половине 2000-х)

Хабаровский край 
 Галкинский сельсовет Хабаровского района (упразднён в конце 1990-х)

В упразднённых регионах

Читинская область 
 Галкинский сельсовет Шилкинского района (преобразован в 1990-х в сельский округ)